Тысячелетняя пчела I—II () — цветной двухсерийный (изначально четырёхсерийный) художественный фильм-драма, снятый в 1983 году словацким режиссёром Юраем Якубиско. Один из наиболее известных в мире словацких фильмов. В основе сюжета фильма — одноимённый роман словацкого прозаика Петера Яроша.

Совместное производство Чехословакии («Словацкий фильм Братислава», Студия игрового кино Братислава-Колиба, 2-ое творческо-производственное объединение) и Федеративной Республики Германии («Бета-фильм Мюнхен»). Продолжительность — 163 минуты.

В 1985 году фильм был выдвинут на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, однако в число номинантов так и не попал.

Премьера 
Премьера фильма состоялась 5 октября 1983 года. Телевизионная премьера — 13.12.1984 (часть первая), 14.12.1984 (часть вторая), 21.12.1984 (часть третья), 22.12.1984 (часть четвёртая).

Сюжет 
Сага о династии каменщиков по фамилии Пиханда. Действие фильма преимущественно происходит в небольшой словацкой деревушке в 1887 — 1917 годах. В первой части фильма повествуется о жизни Мартина Пиханды и его работе каменщиком, вторая часть рассказывает о сыне Мартина — Само и периоде обостряющегося общественно-политического кризиса, который в итоге приводит к началу Первой мировой войны.

Актёрский состав и съёмочная группа 
В ролях: Штефан Кветик (Само Пиханда), Йозеф Кронер (Мартин Пиханда), Михал Дочоломанский (Валент Пиханда), Ивана Валешова (Мария), Эва Якоубкова (Кристина), Яна Яновска (Ружена), Штефан Шафарик (Аноста), Павол Микулик (Юло Митрон), Милан Киш (цирюльник Дропа), Игорь Чиллик (Шванда), Зденек Блажек (Гунар), Иржи Цислер (Белани), Яна Доланска (Ганка), Барбора Штепанова (Гермина), Яна Бржезинова (Матильда), Зузана Быджовска (Стазка), Гуго Каминский (Гадерпан), Самуэль Адамчик (Орфанидес).
 Художник-постановщик: Милош Калина
 Авторы сценария: Петер Ярош, Юрай Якубиско
 Композитор: Петр Гапка
 Оператор: Станислав Доршиц
 Художник по костюмам: Милан Чорба
 Режиссёр монтажа: Патрик Пашш, Юдита Фатулова
 Директор картины: Вильям Чанки

Место съёмок 
 Натурные съёмки в городах: Братислава и окрестности, Липтов, Орава, Спиш, Леднице, Банска-Бистрица

Награды 
  Фестиваль чешского и словацкого кино, финал, Пльзень, 1990 — Главный приз «Зимородок»
 Премия чехословацких журналистов, 1984
 35-ый кинофестиваль трудящихся, 1984  • Премия чехословацкой кинокритики, 1983 год
 40-ой Венецианский международный кинофестиваль, 1984  • Премия «Золотой Феникс» за художественное оформление и лучшую операторскую работу  • Kaтолическая премия
  ФЕСТ, Белград, 1984  • Премия ЮНИСЕФ
  4-ый международный кинофестиваль в Севилье, 1984  • Главный приз Конфедерации испанских киноклубов  • лучший фильм
  22-ой фестиваль чехословацкого кино в городе Банска-Бистрица, 1984  • Премия Союза чехословацких театральных деятелей

Примечания 

  Примечание: двухсерийная версия четырёхсерийного телевизионного фильма

Ссылки 
 База словацкого кино: Тысячелетняя пчела

Незавершённые статьи о фильмах
Фильмы по алфавиту
Фильмы 1983 года
Фильмы Словакии 1983 года
Фильмы Чехословакии 1983 года
Фильмы Юрая Якубиско